«Memories» — песня, написанная французским диджеем Давидом Геттой совместно с американским рэпером Кидом Кади. Она была выпущена в феврале 2010 года в качестве сингла для четвёртого студийного альбома Давида Гетты One Love. Песня попала в TOP 5 в Австрии, Бельгии, Чехии, Австралии, Нидерландах, Финляндии, Польше, Новой Зеландии, Франции и Ирландии. Также заняла TOP 10 в Германии, Венгрии, Швейцарии и Дании. Музыкальное видео было снято в Майями режиссёром Keith Schofield.

Оценка критиков 
Robert Copsey из Digital Spy сказал: «Чувствуется вокал песни Кида 'Day N' Nite' который сопровождается пианино. Присутствие Давида делает песню мелодичной, а также приятной, благодаря мягкому вокалу Кида. Но, вокал ничего нового не приносит, а продолжает повторят ритмы песни 'Day N' Nite'.» .

Музыкальное видео 
Видео было снято в Майями 4 января 2010 года. В нём показывается, что Кид Кади одет в майку Guns N' Roses и кепку Cleveland Indians, и Давид Гетта идёт по бульвару Biscayne Boulevard. Съёмки проходили днём, за исключением сцены в клубе. В клуб были приглашены фанаты. В клипе был снят парикхмахерский салон Franck Provost. Основной фишкой клипа стали голые девушки со съёмочной аппаратурой. Их силуэты оттражались в стёклах, зеркалах. В цензурной версии клипа голые девушки прикрыты словами из песни.

Список композиций 

 UK CD Single
 «Memories» — 3:28
 «Memories» (Fuck Me I’m Famous Remix) — 6:06

 French CD Single
 «Memories» — 3:28
 «Memories» (Extended) — 5:20
 «Memories» (Fuck Me I’m Famous Remix) — 6:06

Чарты и сертификаты

Чарты

Позиции в конце года

Сертификация

Релиз на радио

История релиза

На радио

Примечания

Ссылки 
 

Песни Давида Гетта
Песни Кида Кади